El topónimo Fremont puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Fremont, una ciudad en el estado de California;
 Fremont, un pueblo en el estado de Carolina del Norte;
 Fremont, un municipio en el estado de Dakota del Norte;
 Fremont, un municipio en el estado de Dakota del Sur;
 Fremont, un municipio en el estado de Illinois;
 Fremont, un municipio en el estado de Indiana;
 Fremont, un pueblo en el estado anterior;
 Fremont, una ciudad en el estado de Iowa;
 once municipios en el estado anterior:
 Fremont, en el condado de Benton;
 Fremont, en el condado de Bremer;
 Fremont, en el condado de Buchanan;
 Fremont, en el condado de Butler;
 Fremont, en el condado de Cedar;
 Fremont, en el condado de Clarke;
 Fremont, en el condado de Fayette;
 Fremont, en el condado de Hamilton;
 Fremont, en el condado de Johnson;
 Fremont, en el condado de Page;
 Fremont, en el condado de Winneshiek;
 Fremont, un municipio en el estado de Kansas;
 Fremont, una ciudad en el estado de Míchigan;
 cuatro municipios en el estado anterior:
 Fremont, en el condado de Isabella;
 Fremont, en el condado de Saginaw;
 Fremont, en el condado de Sanilac;
 Fremont, en el condado de Tuscola;
 dos municipios en el estado de Minnesota:
 Fremont, en el condado de Martin;
 Fremont, en el condado de Winona;
 Fremont, un lugar designado por el censo en el estado de Misuri;
 Fremont, una ciudad en el estado de Nebraska;
 dos pueblos en el estado de Nueva York:
 Fremont, en el condado de Steuben;
 Fremont, en el condado de Sullivan;
 Fremont, un pueblo en el estado de Nuevo Hampshire;
 Fremont, una ciudad en el estado de Ohio;
 Fremont, un lugar designado por el censo en el estado de Utah;
 la isla Fremont, en el estado anterior;
 Fremont, una villa en el estado de Wisconsin;
 dos pueblos en el estado anterior:
 Fremont, en el condado de Clark;
 Fremont, en el condado de Waupaca.